Nenadić (en serbe : Heнaдић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Draško Nenadić (né en 1990), handballeur serbe ;
  (né en 1986), footballeur serbe ;
  (né en 1943), lutteur yougoslave ;
  (né en 1994), joueur de basket-ball serbe ;
 Petar Nenadić (né en 1986), handballeur serbe.

Notes et références